Владимир Александр:
 Исаченко, Владимир Григорьевич (1925—2011) — советский и белорусский архитектор, заслуженный архитектор РБ. 
 Исаченко, Владимир Николаевич (род. 1982) — казахстанский стрелок из пистолета, двукратный чемпион мира.